Valkealampi kan syfta på:
Valkealampi (sjö på ön Lammassari), sjö i Ilomants,  (37 ha)
Valkealampi (sjö i Ilomants, Norra Karelen), sjö i Ilomants,  (62 ha)
Valkealampi (sjö i Juga, Norra Karelen), sjö i Juga,  (48 ha)
Valkealampi (sjö i Juga, Norra Karelen, 63,18 N, 29,11 Ö), sjö i Juga,  (34 ha)
Valkealampi (sjö i Joutsa, Mellersta Finland), sjö i Joutsa,  (76 ha)
Valkealampi (sjö i Kontiolax, Norra Karelen), sjö i Kontiolax,  (48 ha)
Iso Valkealampi, sjö i Joensuu,  (49 ha)